Fragile, a Yes együttes albuma
 The Fragile, a Nine Inch Nails együttes albuma